Jméno Jan Gryll z Gryllova (původně Jan Cvrček) může označovat:
 Jan Gryll z Gryllova (1525–1597), rakovnický purkmistr a autor náboženských spisů
 Jan Gryll z Gryllova (1568–1599), humanistický básník, syn předešlého